Mirandola : város Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Mantova tartományban.
 Mirandola : hercegség Olaszország egyesítése előtt
 Mirandola : Barbara Baraldi olasz írónő írói álneve.
 Mirandola, keresztnév